Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a kanadai Daniel Nestor és a francia Kristina Mladenovic párosa volt, de az elődöntőben vereséget szenvedtek a Makszim Mirni−Csan Hao-csing párostól.

A tornagyőzelmet a szerb Nenad Zimonjić és az ausztrál Samantha Stosur párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–2 arányban legyőzték a Makszim Mirni−Csan Hao-csing fehérorosz−tajvani kettőst.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források
A főtábla eredményei

V2